Arroyo del Rey puede referirse a los siguientes cursos de agua en Argentina:

 El Arroyo del Rey, en la provincia de Buenos Aires.
 El Arroyo del Rey, en la provincia de Santa Fe.